The Money Lender – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Money Lender – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Société Générale des Cinématographes Éclipse
The Money Lender – cortometraggio del 1914 prodotto dall'American Film Manufacturing Company